Cappella (danceact), een Engels-Italiaanse dance-groep, die vooral in de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw populair was
Cappella (Scorzè), een plaats in de Italiaanse gemeente Scorzè